Fridrich ist ein deutscher Familienname. Zur Herkunft und Bedeutung siehe Friedrich.

Namensträger 
 Alexandra Fridrich (* 1968), deutsche Rechtsanwältin und Richterin
 Christian Fridrich (* 1966), österreichischer Fachdidaktiker für Geographische und Sozioökonomische Bildung sowie Autor
 Hans Fridrich (1884–1947), Oberbürgermeister von Breslau und Vizechef der Militärverwaltung für Belgien und Nordfrankreich
 Jessica Fridrich (* 1964), tschechische Mathematikerin 
 Johannes Fridrich (* 1977), deutscher Politiker, Oberbürgermeister von Nürtingen
 Karl Julius Fridrich (1756–1837), deutscher Lyriker

Familienname
Deutscher Personenname